Kaptein Kaos — шестой студийный альбом норвежской фолк-метал-группы Trollfest.

Об альбоме 
Для непосвященных может показаться, что музыка группы содержит странную мешанину различных жанров. И это особенно характерно для Kaptein Kaos, который соединяет в себе карибские ритмы, традиционный нордический фолк, чистое пение, польку, панический скрим, грайндкоровые бластбиты, карнавальные мелодии, тяжёлый грув, восточные инструменты и большое количество пива.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 TrollBANK — Drums
 Mr. Seidel — Guitars
 Drekka Dag — Saxophone
 Trollmannen — Vocals
 Manskow — Accordion, Banjo
 Lodd Bolt — Bass
 Dr. Leif Kjønnsfleis — Guitars

Приглашённые музыканты 
 Jon Eirik Bokn — Vocals (choirs)
 Tero Hyväluoma — Violin on tracks #3, 10, 12
 Kai "Fjernkontrollet" Renton — Piano on tracks #8, 10, 12, Organ on track #6
 Kristiane Amb — Tuba
 Karoline Amb — Clarinet, Vocals (additional) on track #10
 Birgitte Christine Glette — Trumpet on tracks #5, 7
 Jon Bjørnar Sandve — Vocals on track #7
 Ariadna Font — Viola on track #3
 Daniel D'Louhy — Piano (toy) on track #3
 Bjørn "Narrenschiff" Holter — Vocals (choirs)

Прочие 
 Andy WarTroll — Photography, Design
 Endre Kirkesola — Engineering
 Jonas Darnell — Artwork
 Terje Johnsen — Design

Примечания 

Альбомы 2014 года
Альбомы Trollfest